Le sens le plus courant du mot loupe est celui d'un instrument d'optique permettant de voir une image agrandie d'un objet.

Sciences et techniques

Biologie et médecine 
 En botanique et en ébénisterie, une loupe est une excroissance d'un tronc, de structure veinée, issue de la prolifération locale des cellules du cambium.
 En médecine, une loupe est une tumeur enkystée ou un kyste sébacé.

Informatique 
 Loupe est un composant du système d'exploitation Microsoft Windows, qui permet d'agrandir la taille des caractères et des images affichés à l'écran.
 La loupe est une touche des premiers Minitels, qui permettait d'agrandir successivement la première partie, puis la deuxième partie de l'écran avant de retrouver l'écran normal.

Minéralogie 
 Une loupe est une pierre précieuse à la transparence imparfaite.

Optique 
 Une loupe est un instrument d'optique constitué d'une lentille convergente, permettant d'obtenir d'un objet une image agrandie.
 Une loupe binoculaire permet la perception stéréoscopique de petits objets.

Métallurgie 
 Une loupe est une masse de métal proche de la fusion, travaillée par forge.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 La Loupe de grand-maman () est un film britannique réalisé par George Albert Smith, sorti en 1900.
 Moe n'en loupe pas une est le  de la saison 22 de la série télévisée Les Simpson.

Édition 
 La collection La Loupe est une collection spécialisée dans les romans policiers, publiée à Lyon (France) par les éditions Jacquier vers 1950, puis reprise par les éditions du Puits-Pelu.
 Les Éditions de la Loupe sont une maison d'édition française en littérature générale fondée en 2002 par Alban du Cosquer, qui réédite en grands caractères des livres sélectionnés dans l'actualité littéraire.

Monuments 
 Le château de La Loupe est un château situé dans la commune de La Loupe (Eure-et-Loir, France).

Toponyme

Canada 
 la rivière de la Pointe à la Loupe, un cours d'eau coulant dans les municipalités de Saint-Éloi, Rivière-Trois-Pistoles (MRC Les Basques) et L'Isle-Verte (MRC de Rivière-du-Loup), dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent (Québec) ;

France 
 Loupes, une commune de la Gironde (région Nouvelle-Aquitaine) ;
 La Loupe, une commune de l'Eure-et-Loir (région Centre-Val de Loire) ;
 l'aire d'attraction de la Loupe, un zonage défini par l'Insee pour caractériser l'influence de La Loupe sur les communes environnantes ;
 le canton de La Loupe, une ancienne division administrative.